Лоуков може бити:

 Лоуков (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Лоуков (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република